Domina peut désigner :
 La forme féminine du dominus.
 Le domina : un cépage noir.
 Domina : un EP de Maurizio sorti en 1993.
 Domina : un jeu vidéo sorti en 2017.
 Domina : une série télévisée historique et dramatique basée sur la période de l'Empire romain